Schœneck, commune du département de la Moselle ;
 Château de Schœneck, château situé sur la commune de Dambach, dans le département du Bas-Rhin ;
 Schöneck (Hesse), une commune d'Allemagne ;
 Schöneck/Vogtl., une ville d'Allemagne, en Saxe ;
 Schoeneck en Pennsylvanie.

Homonymie de localités